Munkás szlovákiai baloldali lap, 1907-1922-ig Kassai Munkás néven, 1919-től napilapként, 1922-1937-ig Munkás címmel jelent meg
Munkás aradi politikai hetilap (1920-1922)
Munkás bukaresti kommunista pártlap (1923-1924)
Munkás magyar cigarettamárka 1946 és 1989 között
hasonló
Munkásélet (egyértelműsítő lap)